Halderman ist der Name von

 Don Halderman (* 1930), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Joe Halderman (* 1957), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Fernsehproduzent